Sergueï Anatolievitch Timofeev (en ), né le  Pavlodar au Kazakhstan,  est un joueur de football international kazakh, qui jouait au poste de défenseur reconverti en entraîneur.

Biographie

Club

Sélection 
Sergey Timofeev est convoqué pour la première fois par le sélectionneur national Serik Berdaline pour un match des éliminatoires de la Coupe du monde 1998 face à la Corée du Sud le . 

Il compte six sélections et zéro but avec l'équipe du Kazakhstan entre 1997 et 2000.

Palmarès 
 Kaïrat Almaty
 Vainqueur de la Coupe de la fédération soviétique en 1988.

 Alania Vladikavkaz
 Champion d'URSS de D2 en 1990
 Champion de Russie en 1995.

 Irtych Pavlodar
 Champion du Kazakhstan en 2002 et 2003.

Statistiques

Statistiques en club

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur soviétique
Footballeur international kazakh
Footballeur russe
Joueur de l'Irtych Pavlodar
Joueur du FK Kaïrat Almaty
Joueur de l'Alania Vladikavkaz
Joueur du FK Dynamo Moscou
Joueur du FK Lokomotiv Nijni Novgorod
Joueur du Sokol Saratov
Joueur de l'Ekibastouzets Ekibastouz
Joueur du Kyzyljar Petropavl
Entraîneur kazakh de football
Entraîneur russe de football
Entraîneur du FK Atyraou
Entraîneur du Sakhaline Ioujno-Sakhalinsk
Sélectionneur de l'équipe du Kazakhstan de football
Naissance à Pavlodar
Naissance en RSS kazakhe
Naissance en mars 1965